5 miejscowości w Polsce:
 Bogdaniec – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec
 Bogdaniec – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów
 Bogdaniec – gajówka w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Bogdaniec – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko
 Bogdaniec – osada w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim w gminie Sochaczew

W literaturze:
 Bogdaniec – miejscowość, skąd pochodzą bohaterowie powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza.